Фок (фóка) () — слово, прибавляемое ко всем названиям снастей, парусов, рангоута, закрепляемых ниже марса на фок-мачте.

Кроме того, фок — это прямой парус, самый нижний на фок-мачте корабля.

Если на фок-мачте нет прямых парусов, то «фоком» называют нижний косой парус.

На современных парусных яхтах «фоком» называют разновидность стакселя с короткой, относительно генуи, нижней шкаториной.
 
 

Морские термины
Паруса